Адеодат е латинско собствено име, означаващо Дарен от Бога. Първи така е наречен синът на Августин Блажени.

Адеодат може да се отнася до двама римски папи и един светец на католическата църква:

 Адеодат I (известен и като папа Деусдедит I), папа от 614-618
 Адеодат II (понякога означаван като папа Адеодат I), папа от 672-676
 Деодат Неверски, епископ на Невер, светец, починал през 679 г.